Buchman ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Israilowitsch Buchman (1941–2020), russischer Schachspieler und -trainer
 Eric Buchman (* 1979), US-amerikanischer Pokerspieler
 Frank Buchman (1878–1961), US-amerikanischer Theologe
 Peter Buchman (* 1967), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Sidney Buchman (1902–1975), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Buchmann, Familienname